Институт экономики Национальной Академии Наук Азербайджана — один из институтов Отделения гуманитарных и общественных наук Национальной академии наук Азербайджана.

Направление деятельности 
Институт занимается исследованиями социально-экономических и демографических проблем формирования и развития национальной экономики с учётом социально-экономических и демографических изменений, происходящих в мире в условиях глобализации.

История института 
В 1935 году при Азербайджанском филиале Академии наук СССР был создан сектор Экономики и Географии, в 1945 году ставший сектором Экономики Академии наук Азербайджанской ССР.

В 1958 году Указом Совета Министров Азербайджанской ССР за номером 243 на базе сектора Экономики Академии Наук Азербайджанской ССР был создан Институт Экономики НАНА.

В то время в институте действовало 5 отделов и работало 54 сотрудника (в том числе один профессор, один доктор наук, 13 кандидатов наук)

Структура 

1. Сектор стратегических, политико-экономических исследований
 Отдел политико-экономических исследований и истории экономической мысли
 Отдел аграрных отношений
 Отдел внешне-экономических связей

2. Сектор демографии и проблем воспроизводства рабочей силы
 Отдел социально-экономических проблем народонаселения и демографии
 Отдел рынка труда и социально-экономических проблем занятости
 Отдел социальной политики и социально-экономических проблем уровня жизни

3. Сектор структурных изменений и проблем промышленной и инвестиционной политики
 Сектор проблем структурных изменений
 Сектор проблем промышленной и инвестиционной политики

4. Сектор проблем региональной экономической политики
 Отдел проблем развития национального предпринимательства
 Отдел проблем социально-экономического развития регионов

5. Отдел проблем финансов и налога

6. Отдел проблем экономико-экологического использования природных ресурсов

7. Группа научной информации

В настоящее время в институте работают 156 сотрудников из них 1 действительный член, 2 член-корреспондента НАН Азербайджана, 14 докторов наук, 35 кандидатов наук. Среди сотрудников института два заслуженных деятеля науки, один заслуженный работник культуры, один заслуженный экономист.

Администрация 
 Алыев, Иса Гусейн оглы — директор института, доктор экономических наук.
 Султанова, Рена Полад кызы — доктор экономических наук, заведующая сектором «Региональная экономика и проблемы развития национального предпринимательства».

Ведущие сотрудники 
 Мамедов, Захид Фаррух оглы — ведущий научный сотрудник института, доктор экономических наук.
 Абдуррахманов, Баладжа Ильяс оглу (1922—1977) — в 1968 году основал и возглавил отдел «Транспортно-экономических связей».

Ссылки 
 Институт экономики НАНА
 Национальная Академия Наук Азербайджана Институт Экономики

Национальная академия наук Азербайджана
Экономические научные организации